L'Œuvre, roman d'Émile Zola (1886) ;
 L'Œuvre, journal français de la première moitié du  ;
 L'Œuvre, ancienne maison d'édition française ;
 L'Œuvre, association suisse romande ouverte à l'adhésion d'artistes, d'industriels et de commerçants - voire de mécènes - désireux d'assurer l'existence d'une ligue romande pour le perfectionnement des industries d'art.

Voir aussi